Yunalis Mat Zara'ai (14 de noviembre de 1986, Alor Setar, Kedah, Kuala Lumpur),  más conocida por su nombre artístico Yuna, es una cantante y compositora malaya. Actualmente reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las influencias de la cantante son: Coldplay, Leslie Feist, Bob Dylan, The Cardigans, Garbage y Fiona Apple.

Antecedentes 
Yuna empezó a escribir sus propias canciones cuando tenía unos 19 años de edad, y su primera actuación de sus propias canciones fue a la edad de 26 años, después de que ella aprendió a tocar la guitarra y piano. Ha actuado en numerosos conciertos acústicos y en eventos de muchas partes de Malasia desde 2002.

Vida personal 

Si bien la actividad física en la escena musical, Yuna también fue estudiante de derecho en la University Teknologi MARA en Shah Alam, Malasia. En 2009, completó su título de grado como Licenciada en Estudios Jurídicos (con honores).

Yuna también es copropietaria de una tienda de ropa unisex, IAMJETFUELshop, en Subang Jaya, Selangor que cuenta con un proyecto paralelo.

También se dedica a hacer video blogs y es musulmana. 

Y también en el 2013 tuvo una relación sentimental con el modelo Julian Schratter cual terminó en el 2015.

Discografía

Demo 

 Deeper Conversation
 Cinta Sempurna
 Greek pico

Decorate 

 Gadis Semasa
 These Streets
 Penakut
 Fireworks
 Rocket
 Random Awesome
 Permission
 Cinta Sempurna
 Decorate
 Super Something

Premios 

 Lagu Juara Anugerah 2009
  Dan subcampeón ( Sebenarnya )
 Berita Anugerah Bintang Popular Harían 2009
 Nuevo Artista Popular (Mujer)
 17 Anugerah Industri Muzik
 Mejor Artista Nuevo
 Mejor Local Inglés ( canción más profunda ) Conversación
 Mejor Canción Pop ( Sebenarnya Dan )
 Mejor Canción ( Dan Sebenarnya )
 [Grito [! Premios | Grito! Premios 2010]]
 Premio Popstar (Premio Pop)
 Break Out Award (Mejor Artista Nuevo)
 Último Grito! Premio

Enlaces externos 
 Yuna's Blog
 Yuna's Myspace
 Yuna's Facebook
 
 Yuna's Boutique IAMJETFUEL

Cantantes femeninas de Malasia
Cantautores de Malasia
Musulmanes de Malasia
Empresarios de Malasia
Malasios del siglo XXI
Feministas de Malasia